Rosyjska ekspedycja do Chiwy (1839)
 Rosyjska ekspedycja do Chiwy (1873)